Жозе Боніфаціо ді Андрада і Сілва
 Антоніу Карлус Рібейру ді Андрада